Гудиър може да се отнася за някое от следните понятия.

 Гу́диър ( – буквално „Добра година") – разпространена фамилия в англоезичния свят

Личности 
 Скот Гудиър (р. 1959) – бивш канадски автомобилен състезател и телевизионен коментатор
 Чарлз Гудиър (1800—1860) – американски изобретател

Компании 
 Goodyear Tire and Rubber Company – американска компания, произвеждаща автомобилни гуми

Географски обекти 
 Гудиър – град в щата Аризона, САЩ